Tserovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Церово) :
 Tserovo, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
 Tserovo, village bulgare de l'obchtina de Lesitchovo, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
 Tserovo, village bulgare de l'obchtina de Svoge, situé dans l'oblast de Sofia (non urbain) ;
en macédonien (le nom étant écrit Ракитница) :
Tserovo, village de la municipalité de Demir Hisar ;
Tserovo, village de la municipalité de Jelino ;
Tserovo, village de la municipalité de Mavrovo et Rostoucha.